Петко Христов: Христов, Петко (1950—2020) — болгарский религиозный деятель, католический епископ.
 Христов, Петко (род. 1999) — болгарский футболист.